Фок, ФОК — может означать:

 Фок — морской термин, парус.
 Фок-мачта
 Фок — конечная станция Барселонского метрополитена.

 Персонажи древнегреческих мифов

Аббревиатура 
 ФОК — физкультурно-оздоровительный комплекс.
 ФОК — Фронт освобождения Квебека.

Фамилия

А 
 
 Фок, Анатолий Владимирович (1879—1937) — генерал-майор, командующий артиллерией Перекопа (1920).

Б—Я 
 Фок, Борис Борисович (1760—1813) — русский генерал.
 Фок, Владимир Александрович (1898—1974) — советский физик-теоретик.
  (1928—2015) — польский актёр театра, кино и телевидения.
 Фок, Йенё (1916—2001) — партийный и государственный деятель Венгрии, премьер-министр Венгрии в 1967—1975 годах.
 Фок, Максим Яковлевич фон (1782—1831) — российский государственный деятель, управляющий III отделением Собственной ЕИВ канцелярии в 1826—1831 годах.
 Фок, Метта (1765—1810) ― шведка, признанная виновной в убийстве своих мужа и детей.
 Фок, Николай Александрович (1859 — после 1921) — генерал-майор, участник Первой мировой войны.
 Фок, Отто (1819—1872) — немецкий историк и педагог.
 Фок, Яков Александрович (1864—1916) — русский генерал, участник Первой мировой войны.

См. также